Nature – rivista scientifica 
Nature – gruppo musicale sudcoreano
Nature – rapper statunitense